Кастеллино-дель-Биферно () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Кампобассо.

Население составляет 673 человека (2008 г.), плотность населения составляет 45 чел./км². Занимает площадь 15 км². Почтовый индекс — 86020. Телефонный код — 0874.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
Официальный сайт: http://www.comune.castellinodelbiferno.cb.it

Ссылки 
http://www.comune.castellinodelbiferno.cb.it 
http://www.istat.it/ 
http://www.istat.it/english/